Quatre navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Astoria, en l'honneur de la ville d'Astoria, dans l'Oregon :
 l', un sloop à bateau à vapeur renommé Omaha juste avant son lancement en 1867 ;
 l', un cargo capturé par les douanes américaines au début de la Première Guerre mondiale ;
 l', un croiseur lourd de  entré en service en 1934 et coulé durant la bataille de l'île de Savo en 1942 ;
 l', un croiseur léger de classe Cleveland en service de 1944 à 1949.

Astoria